Municipio de Stanford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stanford (condado de Clay, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Stanford (condado de Isanti, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Isanti.